Carlos Rodrigo Núñez Techera (1992) – calciatore uruguaiano
 Cristian Techera (1992) – calciatore uruguaiano
 Gustavo Emilio Méndez Techera (1971) – ex calciatore uruguaiano
 Rubén Techera (1946) – ex calciatore uruguaiano